

Ciclismo
Giro d'Italia: corsa ciclistica a tappe per professionisti
Giro d'Italia dilettanti: corsa ciclistica a tappe per dilettanti
Giro d'Italia femminile: corsa ciclistica femminile a tappe

Motori
Giro automobilistico d'Italia: competizione automobilistica svoltasi nel 1901 per propagandare l'uso dell'automobile e disputata nuovamente negli anni settanta e ottanta.
Giro motociclistico d'Italia: competizione motociclistica più conosciuta come Motogiro

Altro
Giro d'Italia: album di Luciano Ligabue
Giro d'Italia a vela, comunemente definito anche come Girovela: competizione velica a tappe